Тира Ларга има више значења:

 Тира Ларга (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тира Ларга (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику